Peridot – località degli Stati Uniti d'America nello Stato dell'Arizona
Cratere Peridot – cratere dell'asteroide 2867 Šteins